Сервельо:

 Сервельо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сервельо, Жорди (1935—2022) — испанский композитор.